Die Abkürzung NGS steht für:

 Flughafen Nagasaki in Japan als IATA-Code
 Netze-Gesellschaft Südwest, ein Gasverteilnetzbetreiber aus Baden-Württemberg
 NGS (Unternehmen) ist ein multinationaler Konsumelektronik-Hersteller
 Nasogastrale Sonde
 Nationale Gemeinschaft Schaffhausen
 National Geodetic Survey der USA
 Next generation sequencing, verschiedene Methoden zur DNA-Sequenzierung
 Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall, 1985 gegründete Organisation insbesondere zur Sonderabfallentsorgung
 Neuro-Genitales Syndrom (im Zusammenhang mit Transsexualität)

 
NGS